Alin oder Alın ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Alin (1905–1948), französischer Autorennfahrer
 İskender Alın (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Alin (* 1977), deutscher Schauspieler
 Oscar Alin (1846–1900), schwedischer Historiker, Staatsrechtslehrer und Staatsmann
 Kira Alin (* 1981), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Ahlin
 Allin
 Alyn